

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ansonia – città della Contea di New Haven, Connecticut
 Ansonia – villaggio della Contea di Darke, Ohio

Zoologia 
 Ansonia – genere di rane della famiglia Bufonidae